Cryphia hellenica är en fjärilsart som beskrevs av Charles Boursin. Cryphia hellenica ingår i släktet Cryphia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
hellenica